Petrovskoje (Changalasski) - dorp in de Russische republiek Jakoetië
 Petrovskoje (district Chomoetovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Petrovskoje (Kaliningrad) - posjolok in de Russische oblast Kaliningrad
 Petrovskoje (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Petrovskoje (district Korenevski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Petrovskoje (Krasnodar) - dorp in de Russische kraj Krasnodar
 Petrovskoje (Nizjni Novgorod) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Petrovskoje (Oeljanovsk) - dorp in de Russische oblast Oeljanovsk
 Petrovskoje (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Petrovskoje (Penza) - dorp in de Russische oblast Penza
 Petrovskoje (district Petrovski) - dorp in de Russische oblast Tambov
 Petrovskoje (Rjazan) - dorp in de Russische oblast Rjazan
 Petrovskoje (district Rostovski) - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Jaroslavl
 Petrovskoje (Saratov) - dorp in de Russische oblast Saratov
 Petrovskoje (district Sovetski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Petrovskoje (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela